Александр Голова́нов:
 Голованов, Александр Евгеньевич (1904—1975) — советский военный деятель, главный маршал авиации, основатель и единственный командующий Авиацией дальнего действия СССР.